Union Pacific Railroad Depot bezeichnet:

 Concordia Union Pacific Railroad Depot
 Abilene Union Pacific Railroad Freight Depot
 Abilene Union Pacific Railroad Passenger Depot
 Eureka Union Pacific Railroad Depot
 Rawlins Union Pacific Railroad Depot
 Cheyenne Union Pacific Railroad Depot